Dietenberg ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Dietenberg (Gaildorf), Wüstung im Stadtteil Unterrot von Gaildorf im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Dietenberg (Lottstetten), Ortsteil der Gemeinde Lottstetten im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Dietenberg (Rot an der Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Dietenberg (Schlier), Ortsteil der Gemeinde Schlier im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Dietenberg (Gemeinde Ligist), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Ligist im Bezirk Voitsberg, Steiermark

Dietenberg ist der Name folgender Burgen:

 Burg Dietenberg, abgegangene Burg im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Dietenberger
 Dietenburg